Anhalt-Zerbst steht für:

 ein anhaltisches Fürstentum, siehe Fürstentum Anhalt-Zerbst
 einen ehemaligen Landkreis in Sachsen-Anhalt, siehe Landkreis Anhalt-Zerbst

Anhalt-Zerbst ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf II. (Anhalt) (1458–1526), Bischof von Merseburg
 Friedrich August, Fürst von Anhalt-Zerbst (1734–1793), Fürst von Anhalt-Zerbst, siehe Friedrich August (Anhalt-Zerbst)

 Magdalena Augusta von Anhalt-Zerbst (1679–1740), Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg
 Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst (1729–1796), Kaiserin von Russland und Herrin von Jever, siehe Katharina II.